Tröndle ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Tröndle-Engel (1861–1956), Schweizer Malerin und Pädagogin
 Arthur Troendle (1881–1920), Schweizer Botaniker
 Henry Tröndle (1906–1991), deutscher Radsportler
 Herbert Tröndle (1919–2017), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hugo Troendle (1882–1955), deutscher Maler
 Karl Tröndle (1886–1942), deutscher Schauspieler
 Martin Tröndle (* 1971), deutscher Musikwissenschaftler
 Max Troendle (1905–2004), Schweizer Diplomat

Siehe auch:

 Tröndlin